Abbaye de Marmoutier peut désigner :
 abbaye de Marmoutier, située à Tours ;
 abbaye de Marmoutier, située à Marmoutier (Bas-Rhin).

Homonymie d'abbayes